Coleridge ist der Familienname folgender Personen:

 Hartley Coleridge (1796–1849), englischer Dichter
 Herbert Coleridge (1830–1861), britischer Philologe
 John Coleridge, 1. Baron Coleridge (1820–1894) britischer Anwalt, Richter und Politiker
 Mark Coleridge (* 1948), australischer Geistlicher, Erzbischof von Canberra-Goulburn
 Mary Elizabeth Coleridge (1861–1907), englische Dichterin.
 Samuel Taylor Coleridge (1772–1834), englischer Dichter
 Samuel Coleridge-Taylor (1875–1912), englischer Komponist
 Sara Coleridge (1802–1852), englische Schriftstellerin und Übersetzerin

Geographische Orte in den Vereinigten Staaten:
 Coleridge (Nebraska)
 Coleridge (North Carolina)

Geographische Orte in Neuseeland:
 Lake Coleridge, Stausee auf der Südinsel von Neuseeland

im NRHP gelistete Objekte:
 Coleridge Historic District, in Coleridge, North Carolina, ID-Nr. 76001334